Cham – postać biblijna
 Cham – powieść Elizy Orzeszkowej
 Cham – film z 1931 roku
 Cham – film z 1980 roku
 Cham – pseudonim francuskiego karykaturzysty
  pot. niekulturalna osoba

Niemcy 
 Cham – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Cham – powiat w kraju związkowym Bawaria

Szwajcaria 
 Cham – miasto